Дванаесто Светско првенство у одбојци 1990. је одржано у Бразилу од 18. до 28. октобра 1990. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали САД као светски првак из 1986. и Бразил као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 16 репрезентације су биле подељене у 4 група. Првопласиране екипе из свих група пласирале су се у четвртфинале. Другопласиране и трећепласиране екипе пласирале су се у осмину финале.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни круг

Утакмице првопласираних екипа 
Првопласиране екипе из група А и Ц и првопласиране из група Б и Д су одиграле међусобно да би одредиле своју позицију у костуру жреба.

Група од 13. – 16. места

Пласман од 1. – 12. места

Пласман од 5. – 8. места

Пласман од 9. – 12. места

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играч (MVP): 
 Андреа Лукета 
 Најбољи техничар: 
 Раул Диаго Искиердо
 Најбољи играч у пољу: 
 Маурисио Лима
 Најбољи блокер: 
 Димо Тонев
 Најбољи примач:
 Лука Кантагали
 Најбољи нападач: 
 Рон Цвервер
 Најбољи сервер: 
 Едвин Бен

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Бразилу
Одбојка у 1990.